Medaljfördelning vid olympiska sommarspelen 1960 i Rom.

</div>

Källor

Se även
Olympiska sommarspelen 1960

1960
Olympiska sommarspelen 1960